Motocross Madness (1998), een computerspel uit 1998 voor Windows
Motocross Madness 2, een computerspel uit 2000
Motocross Madness (2013), een computerspel uit 2013 voor Xbox 360